Damas fu l'amante del giovane Agatocle e ne divenne il tutore. Lo inserì all'interno della sua chiliarchia e lo tolse dal mestiere di ceramista che il giovane faceva insieme al padre Carcino; giunto a Siracusa con la famiglia ai tempi di Timoleonte. 

Morì a causa di una malattia e sua moglie divenne la sposa di Agatocle. Il giovane prese anche il suo posto come capo chiliarca; il primo importante ruolo di Agatocle nella sua scalata al potere.

Bibliografia